Steinacher ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernd Steinacher (1956–2008), Regionaldirektor aus Baden-Württemberg
 Edith Steinacher, österreichische Schauspielerin
 Gerald Steinacher (* 1970), österreichischer Archivar und Zeithistoriker
 Hans Steinacher (1892–1971), deutschnationaler Volkstumspolitiker aus Kärnten
 Hans-Peter Steinacher (* 1968), österreichischer Tornadosegler
 Roland Steinacher (* 1972), österreichischer Althistoriker
 Sonja Steinacher (* 1975), Südtiroler Naturbahnrodlerin